Ґолд, або Ґольд () — англійське, німецьке та єврейське прізвище. Відомі носії:

 Грейсі Голд (; 1995) — американська фігуристка, олімпійська медалістка (2014).
 Майкл Ґолд (; (1894 —1967) — американсько-єврейський комуністичний діяч, журналіст.
 Мюррей Ґолд (; 1969) — англійський композитор театру, кіно і телебачення.
 Томас Ґолд (; 1920–2004) — австрійсько-американський астроном, член Лондонського королівського товариства.

Інше 
 4955 Ґолд (4955 Gold) — астероїд головного поясу, відкритий 17 вересня 1990 року.

Див. також 
 WoW Gold
 Плацдарм «Голд»